Forécariah ist ein Name von:

 Forécariah (Guinea), Stadt und Unterpräfektur in Guinea
 Forécariah (Fluss), Fluss in Guinea
 Forécariah (Präfektur), Präfektur in Guinea